Asphondylia — рід двокрилих комах родини галиць (Cecidomyiidae). Включає понад 60 видів.

Види

Примітки 

Галиці
Роди двокрилих